es una modelo porno de origen japonés, conocida por sus enormes senos naturales (de 100 centímetros, específicamente). En 2003, según el Taipei Times, Anna declaró tener los pechos más grandes de la industria porno japonesa.

Vida y carrera 
Desde temprana edad, Anna Ōura fue objeto de atención de los hombres a causa de sus grandes atributos. Fue a causa de esto que en la adolescencia desarrolló tendencias promiscuas, lo que la hizo alcanzar el éxito rápidamente en el cine porno japonés. Sus escenas básicamente muestran como sus voluptuosos senos son sometidos con frecuencia a diversos tipos de perversiones sexuales. Cabe destacar que ella es amante de tales perversiones, y se le observa con frecuencia practicando sus aficiones con aquellas personas que gusten de las emociones fuertes.

Primeros años 
Anna Ōura nació en Hokkaidō, la isla más al norte de las 4 principales del territorio de Japón, el 30 de mayo de 1980, hija de padre francés y madre japonesa. La gente encuentra a Anna más parecida a su padre, mientras ella dice que se asemeja más a su abuela que a su padre.

Actrices pornográficas de Japón